Харшаварман III (, ум. ) — король Кхмерской империи (1066—1080).

Биография 
Харшаварман III унаследовал престол от своего брата Удаядитьявармана II.

На время его правления пришлась война с чамами, опустошительный набег на древнюю столицу Шамбхупуру (ныне Самбор-Прей-Кук). Согласно китайским летописям, император, для которого и чамы и кхмеры были вассалами, потребовал от них помощи в кампании в борьбе с Дайвьетом, которая окончилась поражением.

Харшаварман III умер в 1080 году, его посмертное имя Шадашивапада. После его смерти престолом завладел представитель другого рода — Джаяварман VI.

Примечания

Литература 
 
 

Правители Кхмерской империи
Правители Азии XI века